Die National Bank Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. August 2021 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Montreal auch die National Bank Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, er konnte seinen Erfolg aus 2018 wiederholen. Im Doppel gewannen im Jahr 2019 Marcel Granollers und Horacio Zeballos den Titel.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. 4 topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.850.975 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.487.915 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. August 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Toronto